Коловрат може бити:
 Коловрат
 Коловрат (симбол)
 Коловрат (Пријепоље), насеље и некропола на ушћу Сељашнице у Лим, код данашњег Пријепоља, Србија
 , насеље града Тузле, Федерација Босне и Херцеговине, Босна и Херцеговина
 , насеље у општини Загорје об Сави, Словенија

Види још 
 , филм из 2017.